Fengxi steht für:

 Fengxi (枫溪区), Verwaltungsbezirk auf Kreisebene in der bezirksfreien Stadt Chaozhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Fengxi (Chao’an) (枫溪镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Chao’an in der chinesischen Provinz Guangdong
 Fengxi (Mingxi) (枫溪乡), Gemeinde im Kreis Mingxi in der chinesischen Provinz Fujian
 Fengxi (Pucheng) (枫溪乡), Gemeinde im Kreis Pucheng in der chinesischen Provinz Fujian
 Fengxi (Lusong) (枫溪街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lusong in der chinesischen Provinz Hunan